Eerste klasse (1907/1908) był 13. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Union St-Gilloise. Nowym mistrzem Belgii został zespół Racing Bruksela.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1907 w Belgii
1907 w piłce nożnej
1908 w Belgii
1908 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii

en:1907–08 Belgian First Division
it:Campionato di calcio belga 1907-1908